Maitre d'École (Rumba na Rumba) est le dernier album de l'artiste congolais Papa Wemba sorti le  avant sa mort le

Liste des pistes

Notes et références

Liens externes 

Album musical sorti en 2014
Album de Papa Wemba